Pierre Le Roy peut désigner :
 Pierre Le Roy (-1334), bénédictin français, vingt-septième abbé du Mont Saint-Michel ;
 Pierre Le Roy (fin ), écrivain français ;
 Pierre Le Roy (1747-1785), horloger français ;
 Pierre Le Roy de Boiseaumarié (1890-1967), un vigneron français.

Voir aussi 
 Pierre Leroy, homme politique et militant wallon